Clapperton est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme 
 Hugh Clapperton (1788-1827), explorateur écossais
  (né en 1968), compositeur et pianiste écossais
 Richard Clapperton (1934-1984), écrivain écossais, auteur de roman policier
  (1879-1962), sculpteur écossais
 William Henry Clapperton (1839-1922), homme politique canadien du Québec

Toponyme

Île Clapperton, île des Territoires du Nord-Ouest

Clapperton,  village de la Gaspésie

Homonymie de patronyme